Denumirea de Rakita se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Rakita, un sat în comuna Cerven Breag, regiunea Plevna;
 Rakita, un sat în comuna Slivnița, regiunea Sofia.